Con la dicitura Libro di Giovanni Evangelista si possono intendere due distinte opere letterarie:

Apocrifo di Giovanni, un vangelo apocrifo gnostico del II secolo d.C.
Interrogatio Johannis, un'opera apocrifa catara databile al tardo medioevo